Ben Viegers (1886–1947), Nederlandse kunstschilder
Janneke Viegers (1952), Nederlands beeldend kunstenaar

Zie ook 
Wieger
Wiegers 

Nederlandse of Vlaamse achternaam